Il doppio femminile  del torneo di tennis Summer Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alona Fomina e Anna Shkudun che hanno battuto in finale Albina Khabibulina e Anastasіja Vasyl'jeva 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Margarita Gasparjan /  Polina Pekhova (semifinali)
 Tamara Čurović /  Justyna Jegiołka (quarti di finale)

 Ksenia Palkina /  Yana Sizikova (quarti di finale)
 Alexandra Artamonova /  Sviatlana Pirazhenka (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2013